Normannia steht für:

 Name mehrerer Studentenverbindungen, siehe Normannia (Studentenverbindung)
 Normannia (Schiff, 1890), Schnelldampfer der HAPAG
 (1256) Normannia, Asteroid des Hauptgürtels
 1. FC Normannia Gmünd, Fußballverein aus Schwäbisch Gmünd
 MSV Normannia 08, Berliner Fußballverein